Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 7 и 8 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 7 августа в 10:09 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:35, а финал — 8 августа в 18:13.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 137-140, 158, 181

100 м, баттерфляй, мужчины